Эрани — фамилия. Известные носители:

 Эрани, Аннабель (род. 1982) — французская дзюдоистка, чемпионка Европы, призёрка чемпионатов мира и Европейских игр.
 Эрани, Таги (1902—1940) — иранский врач и левый политический деятель, генеральный секретарь Иранской коммунистической партии.